P28 peut faire référence à :
 Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Citroën-Kégresse P28, une automitrailleuse française.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres